Meerbach ist der Name von Fließgewässern:
 Meerbach (Bach vom Eishardt), rechter Zufluss des Bachs vom Eishardt (zum Kasbach, zum Mittelrhein) vom Meerberg im Stadtgebiet von Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Meerbach (Dill), linker Zufluss der Dill in Niederscheld (Dillenburg), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Meerbach (Helmbach), höherer rechter Zufluss des Helmbach (Alsterbach) (als Alster Bach rechter Oberlauf des Alsterbachs, zur Werse) durch Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Meerbach (Immendorfer Bach), rechter Zufluss des Immendorfer Bachs (zum Mallendarer Bach, zum Mittelrhein) beim Stadtteil Immendorf des kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Meerbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll bei Meerfeld, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Meerbach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe weit nach Lippborg (Lippetal), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Meerbach (Main), mit Oberlaufname Wildbach, rechter Zufluss des Mains in Mainberg, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Meerbach (Marbach), linker Zufluss des Marbachs bei Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Meerbach (Rhein) – zwei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Meerbach (Rhein, Oberwesel), linker Zufluss des Mittelrheins nach Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Meerbach (Rhein, Vallendar); siehe unten → Meerbach (Vallendarer Stromarm)
 Meerbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs im kreisfreien Saarbrücken, Saarland
 Meerbach (Vallendarer Stromarm), mit Oberlaufname Wüstenbach bis zur Schnatzenmühle von Weitersburg, rechter Zufluss zum Vallendarer Stromarm des Mittelrheins bei Vallendar, alle im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Meerbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz gegenüber Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen
 Meerbach (Weser) oder Steinhuder Meerbach, rechter Zufluss der Weser bei Nienburg, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen

Meerbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Meerbach (* 1943), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Meergraben
 Mehrbach
 Merbach
 Mersbach